Pallas puede referirse a:

Palante o Pallas, el hijo de Evandro en la mitología romana.
Titán Pallas de la mitología griega, esposo de Estigia y padre de Zelo, Niké, Kratos y Bía.
Pallas, uno de los mayores asteroides del Cinturón de Asteroides
La abreviatura Pallas se emplea para indicar a Peter Simon Pallas (1741 - 1811), zoólogo y botánico alemán, como autoridad en la descripción y taxonomía en zoología.